Metaneira ist der Name:

 einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Metaneira (Mythologie)
 eine griechische Hetäre, siehe Metaneira (Hetäre)